China Open 2011 (snooker), een snookertoernooi
 China Open 2011 (golf), een golftoernooi
 ATP-toernooi van Peking 2011, een tennistoernooi voor mannen
 WTA-toernooi van Peking 2011, een tennistoernooi voor vrouwen